Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1996 го́да () — 5-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Группа A (Запад) 
Турнирная таблица

Группа B (Восток) 
Турнирная таблица

Группа C (Рига) 

Турнирная таблица

Победитель напрямую допускался к участию в Первой лиге следующего сезона.

Финальный турнир 
Турнирная таблица

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1996
 Первая лига Латвии по футболу 1996
 Кубок Латвии по футболу 1996

Ссылки 
 Статистика сезона на RSSSF

1996
Футбол в Латвии в 1996 году